La Copa feroesa de futbol, en feroès Løgmanssteypið, és la màxima competició futbolística per eliminatòries que es disputa a les Illes Fèroe.

La primera edició se celebrà el 1955.

Historial 
Font:

Notes

Referències

Vegeu també 
 Futbol a les Illes Fèroe.
 Lliga feroesa de futbol.

Futbol a les Illes Fèroe
Competicions futbolístiques europees